Takahara steht für:

 einen Vulkan auf der japanischen Insel Honshū; siehe Takahara (Vulkan)
 einen Fluss auf der japanischen Insel Honshū; siehe Takahara (Fluss)

Takahara ist der Familienname folgender Personen:

 Ikuo Takahara (* 1957), japanischer Fußballspieler
 Naohiro Takahara (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Noritake Takahara (* 1951), japanischer Autorennfahrer 
 Toshiyasu Takahara (* 1980), japanischer Fußballspieler